Juillé (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Juillé (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Juillé (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes